Йонас Бьоркман / Максим Мирный — победители турнира в финале переигравшие прошлогодних чемпионов пару Уэйн Блэк / Кевин Ульетт.

Посев 

  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Полуфинал)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (Финал)
 ' Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Титул)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Первый раунд)

<ol start="5">
  Махеш Бхупати /  Тодд Вудбридж ''(Четвертьфинал)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли ''(Первый раунд)
  Ненад Зимонич /  Леандер Паес ''(Первый раунд)
  Мартин Дамм /  Джаред Палмер ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

NASDAQ-100 Open 2005